Winifred – nome proprio di persona femminile
Winifred – città statunitense nel Montana
1575 Winifred – asteroide della fascia principale